Der H. C. Andersen Marathon ist ein Marathon in der dänischen Stadt Odense, der seit 2000 stattfindet. Mit über 1000 marathon Läufern und einem Männer-Streckenrekord von 2:10:37 Stunden ist einer der teilnehmerstärksten und schnellsten Marathonwettbewerbe in Skandinavien. Seit 2006 gehört zum Programm ein Halbmarathon und seit 2017 "Lauf die letzte 10Km".

Strecke 

Gelaufen wird auf einem Rundkurs, der von den Halbmarathonläufern einmal und von den Marathonis zweimal bewältigt wird. Der Start ist im Odense Idrætspark; von dort geht es zunächst in den Norden der Stadt, dann südwärts an H. C. Andersens Hus vorbei auf eine Schleife durch das Zentrum und nach einem kurzen Abstecher auf das rechte Ufer der Odense Å zurück zum Ausgangspunkt, wo sich das Ziel im Odense Atletikstadion befindet.

Statistik

Streckenrekorde 

 Männer: 2:10:37 h, Luka Chelimo (KEN), 2012 (schnellste Zeit auf dänischem Boden)
 Frauen: 2:30:48 h, Jerubet Perez (KEN), 2019 (schnellste Zeit auf dänischem Boden)

Siegerliste

Marathon

Siehe auch 

 Liste von Marathonläufen

Weblinks 

 Offizielle Website (mit deutscher Version)
 H. C. Andersen Marathon auf marathoninfo.free.fr
 Laufbericht vom H. C. Andersen Marathon 2006 auf teambittel.de

Marathon mit Halbmarathon
Leichtathletikwettbewerb in Dänemark
Laufveranstaltung in Dänemark
Sportveranstaltung in Odense Kommune